KPW – codice valutario ISO 4217 del Won nordcoreano, valuta della Corea del Nord